Терпіння, с.
 
 Здатність стійко, без нарікань витримувати фізичні або моральні страждання, життєві злигодні тощо. // Уміння довго та спокійно витримувати щось нудне, неприємне, небажане тощо. Втрачати терпіння.
 Здатність довго й наполегливо робити що-небудь, займатися чимось. Набратися терпіння.
 розмовне. Те саме, що страждання.

Інше 
 Терпеливість

Терпіння — село, Запорізька область, Мелітопольський район
 Терпіння — пасажирський залізничний зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці